Het ATP-toernooi van San José 2001 (officieel: Sybase Open) werd van 26 februari tot en met 4 maart gespeeld in de Amerikaanse stad San José. De wedstrijden werden gespeeld op de indoor hardcourtbanen van het Compaq Center.

Het toernooi van 2001 trok 72.866 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

San José
ATP-toernooi van San José